Abraham Verhoeven (1575-1652), premier gazetier connu des Pays-Bas espagnols ;
 Aurore Verhoeven (1990-), coureuse cycliste française ;
 Joe Verhoeven (1943-), universitaire belge, professeur de droit international ;
 Michael Verhoeven (1938-), réalisateur allemand ;
 Nico Verhoeven (1961-), cycliste néerlandais ;
 Paul Verhoeven (1901-1975), acteur, réalisateur et scénariste allemand ;
 Paul Verhoeven (1938-), réalisateur néerlandais ;
 Yves Verhoeven (1961-), acteur français.

Voir aussi 
 , nom flamand dérivé de Verhoeven

Notes et références 

Patronyme allemand
Patronyme néerlandais